Сибари́т (, по названию древнегреческой колонии Сибарис, прославившейся богатством и роскошью) — праздный, избалованный роскошью человек. В широком смысле, человек, живущий в роскоши, удовольствиях и праздности; или человек, любящий роскошь и удовольствия.

Этимология 

Вероятно, через  «изнеженный, сибаритский» из ,  «житель города Сибарис, в Лукании, основанного ахейцами и жителями Тройзена». Этот город славился пышностью и разнузданностью.

В русском языке от слова «сибарит» образованы глаголы «сибаритствовать» и «сибаритничать».

Истоки легенды 
Рассказы о сибаритах как о сказочно богатых людях, подвергшихся наказанию за свой гибрис, были широко распространены в античной литературе разных жанров. О Сибарисе сообщают Геродот, Страбон, Феокрит, Элиан и другие. Однако современные археологические данные не подтверждают мнения о том, что сибариты жили богаче и роскошнее других греков.

По мнению Н. Брагинской, легенда имеет несколько корней: ложную этимологию (мнимую связь названия Сибарис с  — пышный), известный у многих народов образ «страны дураков», представления греков о варварах, к которым примыкали жители отдалённых колоний, как о невоздержанных людях.

См. также 
 Гедонист
 Эпикуреец
 Аскет — противоположность сибариту

Примечания

Литература 

 Ильинская Л. С. Сибарис и сибариты. // Вопросы истории. — 1980 г. — № 10. — С. 184—188.

Ссылки 
 Кто такие «сибариты»?

Человеческие характеристики
Лень